Ахметзянов Фагим Сафатдинович — бывший казый восточного региона Республики Татарстан, имам-мухтасиб Альметьевского района, директор Альметьевского исламского медресе.

Родился 3 октября 1979 года в селе Мещеряково Буинского района республики Татарстан. По национальности татарин.

1985-1994 гг. — учёба в Мещеряковской средней школе Буинского района.

1994-1996 гг. — учёба в школе-гимназия им.М Вахитова г. Буинск.

1996-1998 гг. — учёба в Казанском высшем мусульманском медресе «Мухаммадия».

1998-2001 гг. — учёба в Турции на Коран-хафиза.

2002-2003 гг. — преподаватель медресе г. Буинска.

2004-2008 гг. — руководитель медресе «Самат» при мечети, имам-хатыйб мечети «Самат» села Старые Какерли Дрожжановского района РТ.

В 2008 году закончил Лаишевский сельскохозяйственный техникум.

С 2007 года — системный администратор, программист агрофирмы ОАО «Ак Барс Дрожжаное».

2007-2012 гг. — учёба на факультете шариатских наук Российского исламского института.

С 2008 года — имам-мухтасиб Дрожжановского района РТ.

С 2011 года — казый юго-западного региона РТ.

2013-2018 гг. — учёба на факультете теологии Российского исламского института.

С 2013 года — имам мухтасиб Альметьевского района, директор Альметьевского исламского медресе. Является казыем восточного региона РТ.

Семейное положение: женат, 3 детей.

Владеет татарским, русским, турецким и арабским языками.

Уволен с поста казыя восточного региона РТ, имама-мухтасиба Альметьевского района, директора Альметьевского исламского медресе по собственному желанию с мая 2021 года.

Примечания 

Имамы
Персоналии по алфавиту